Глезер — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Глезер, Лев Абрамович (1905—1998) — советский шашист, мастер спорта, судья всесоюзной категории, журналист, библиофил.
 Глезер, Марина (род. 1980) — аргентинская актриса кино и театра.
 Глезер, Раиса Владимировна (1914—1985) — советский музыковед, мать Азария Мессерера.
 Глезер, Франц Йозеф (1798—1861) — немецкий композитор и дирижёр.
 Глезер, Хильда Андресовна (1893—1932) — эстонская актриса, режиссёр, театральный педагог.

См. также 
 Глейзер 
 Глазер